Estació de Granollers-Canovelles, estació de ferrocarril propietat d'adif a la línia Barcelona-Ripoll
 Estació de Granollers Centre, estació de la línia R2 de Rodalies Renfe de Barcelona
 Estació de les Franqueses - Granollers Nord, estació de la línia R2 Nord de la xarxa de Rodalies Renfe de Barcelona